Broșteanu:
 Petru Broșteanu (1838, Csigér-Szőllős (), Arad1920, Brașov), un publicist român, membru corespondent al Academiei Române
 Ernest Broșteanu (1869, Roman, Neamț1932), un general român
 Aurel D. Broșteanu (1904, Urlați, Prahova1984), jurist, pictor și critic de artă român

Vezi și 
 Broșteni (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania